Влахиња може бити:

 Влахиња (Куршумлија), насеље у општини Куршумлија, Република Србија
 Влахиња (Билећа), насеље у општини Билећа, Република Српска, Босна и Херцеговина
 Влахиња (планина), одосно Влахина, планина на грабици Северне Македоније и Бугарске

Види још 
 Влахиње (вишезначна одредница)
 Влах (вишезначна одредница)
 Власи (вишезначна одредница)
 Влашка (вишезначна одредница)